EMA steht für:

 Effective medium approximation, eine Theorie zur Berechnung des effektiven Brechungsindex von Stoffgemischen, siehe Effektiv-Medium-Theorie
 Egmont Manga, deutscher Manga-Verlag
 Einbruchmeldeanlage
 Electrische Museumtramlijn Amsterdam, Betreiber einer niederländischen historischen Lokalbahnlinie
 Elektromagnetische Artikulographie, Verfahren zur Untersuchung der Mundmotorik
 Epitheliales Membranantigen, ein von der Mehrzahl der epithelialen Zellen gebildetes Antigen
 
 Erste Marxistische Arbeitswoche, die im Mai 1923 stattfand, siehe Marxistische Arbeitswoche
 Estnische Musikakademie
 Ethylmethacrylat, ein Synonym für Methacrylsäureethylester
 Euro-Mediterranean Association for Cooperation and Development, Länderverein für die Zusammenarbeit zwischen Europa und der Mittelmeer- und Nahostregion
 Europäische Musiktheater-Akademie
 Europe Music Awards, Preisverleihung des Musiksenders MTV, siehe MTV Europe Music Awards
 European Management Academy
 European Medicines Agency, die Europäische Arzneimittel-Agentur
 European Mycological Association, die Europäische Mykologische Gesellschaft
 Evangelische Medienakademie
 Exponential Moving Average, siehe Exponentielle Glättung
 Flughafen East Midlands (IATA-Code) in England

Ema steht für:
 Ema, japanische Pferdebilder
 Ema (Film), chilenischer Spielfilm (2019)
 Ema (Fluss), Fluss in der Toskana
 eine timoresische Ethnie, siehe Kemak
 die Sprache dieser Ethnie, siehe Kemak (Sprache)

ema steht für:
 Ivbiosakon (ISO-639-3-Code), edoide Sprache, im nigerianischen Bundesstaat Edo gesprochen

Siehe auch:
 Emma

Abkürzung